Дача «Голубка» — исторический особняк, расположенный в центре города Алушта, на улице Ленина, 20 (до революции — Кутузовской ул). Ныне - объект культурного наследия.

История 
Здание построено страховым обществом в 1827 году из камня-ракушечника и диорита. В конце XIX в. его купил и переоборудовал под дачу отставной генерал Голубов.

10 октября 1894 года на даче «Голубка» произошла встреча цесаревича Николая Александровича и его невесты принцессы Алисы Гессен-Дармштадтской (в православии Александры Федоровны).

В тот день Николай записал в своем дневнике:
.
 
В 1998 году по инициативе Дворянского собрания Крыма в честь этого события на здании дачи «Голубка» установлена памятная мемориальная доска.

Также на фасаде здания, слева от входа, установлена мемориальная доска в память о содержавшихся под арестом членах правительства Социалистической советской республики Таврида. 20 апреля 1918 г. во время мятежа татарских буржуазных националистов и русских белогвардейцев под руководством поручика Мухтара Хайретдинова и штаб-ротмистра Селима Муфти-заде, сопровождавшегося арестами и расстрелами красногвардейцев и большевиков, в подвал здания были заключены члены Алуштинского ревкома. 21 апреля, после ареста у деревни Биюк-Ламбат к ним прибавились члены правительства Социалистической советской республики Таврида. Впоследствии заключенные были расстреляны в ночь на 24 апреля у подножия горы Демерджи.

В феврале 1945 года по пути на Ялтинскую конференцию в здании дачи «Голубка» кратковременно останавливался Председатель СНК СССР И. В. Сталин. Имеется памятная табличка.

Современное состояние 
Ныне в здании дачи «Голубка» размещается Центральная городская библиотека им. С. Н. Сергеева-Ценского.

Примечания

Литература 
 Алушта (под редакцией В. Г. Ены, В. Г. Рудницкой, И. Б. Тесленко), К: Стилос, 2002, с. 157—159
 Алушта. Карта-путеводитель. Симферополь, Научно-производительный центр «Союзкарта», 2012

Дачи Алушты
Здания и сооружения, построенные в 1827 году в России
Библиотеки Крыма
1827 год в Крыму